Scanner (grafisch), een apparaat om afbeeldingen en tekst te digitaliseren.
 Scanner (radio), een apparaat om snel radiofrequenties te doorzoeken.
 Scanner (verlichting), een lichteffect dat voor feesten wordt gebruikt. 
 Barcodescanner, een apparaat om barcodes mee af te lezen.
 botscan; zie Skeletscintigrafie
 Computertomografie, of CT-scan
 Interlaced scanning
 Isotopenscan
 MRI-scanner, een medisch apparaat om in het menselijk lichaam te kijken.
 Pan en scan
 Positronemissietomografie of PET-scan, een medisch apparaat om in het menselijk lichaam te kijken.
 Progressive scanning
 SPECT-scan (Single Photon Emission Computed Tomography)
 een computerprogramma dat een lexicale analyse uitvoert

Zie ook 
Beeldvormend medisch onderzoek 
Scanning